Фамилија Пантоха има више значења:

 Фамилија Пантоха (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Пантоха, Колонија Боркез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Пантоха, Колонија ел Тријангуло Лоте Веинтиуно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Пантоха, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику